Wether Law ist der Name folgender Erhebungen in Schottland:

 Wether Law (Cloich Hills)
 Wether Law (Pentland Hills)
 Wether Law (Teviothead)